Герб Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа

Описание герба 
«В серебряном поле с лазоревой (голубой, синей) трижды выщербленной оконечностью отвлеченная черная голова оленя с золотыми глазами и пламевидными лазоревыми рогами; над оконечностью три лазоревые рыбы с золотыми глазами.
Девиз "Я МАЛ" начертан золотом на лазоревой девизной ленте».

Обоснование символики 
Основной идеей герба Ямальского района стало совмещение национального оленеводства местного коренного населения (голова оленя украшенная национальным орнаментом указывают на это) и разработкой крупнейших месторождений газа, с которыми неразрывно связаны становление и развитие района, что символизирует голубой пламевидный цвет рогов оленя.

Черный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия. Золото - символ богатства природы. Голубой цвет символ искренности, красоты и добродетели; символ неба, высоты и глубины.
Голубая оконечность и рыбы показывают то, что Ямальский район расположен на берегах Северного Ледовитого океана и Обской губы, богатой рыбой.
Серебряный цвет поля говорит о бескрайних северных просторах Ямала. Серебро в геральдике символизирует совершенство, чистоту, мудрость, мир, благородство и благочестие.
Девиз "Я МАЛ" в переводе с ненецкого языка - "Край земли".
В гербе Ямальского района языком геральдических символов гармонично отражены история становления района, его природные особенности и богатства, а также основной профиль деятельности местного населения и национальный колорит.

Авторы герба района:  Константин Моченов (идея герба, г. Химки); Роберт Маланичев (художник, Москва).

Герб утвержден решением № 38 Собрания представителей Ямальского района от 28 декабря 1998 года и внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации — № 922.

См. также 
 Гербы районов Ямало-Ненецкого автономного округа

Источники 
 Герб Ямальского Района Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Геральдические символы Ямала в законах, постановлениях, решениях и распоряжениях /сост. В.И. Степанченко. - Салехард : Красный Север, 2004.

Гербы Ямало-Ненецкого автономного округа
Гербы районов России
Гербы с изображением оленя
Гербы с изображением рыбы